El nombre Maximiliano III puede referirse a:
 el archiduque Maximiliano III de Austria (1558—1618);
 Maximiliano III José, Elector de Baviera (1727—1777).